Альтенберг-бай-Линц () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Входит в состав округа Урфар.  Население составляет 4257 человек (на 31 декабря 2007 года). Занимает площадь 36 км². Официальный код  —  41 602.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Фердинанд Кайнедер (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 АНП занимает 16 мест.
 СДПА занимает 8 мест.
 АПС занимает 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Верхней Австрии